Ipavec bzw. Ipavic ist der Familienname folgender Personen:

 Alojz Ipavec (1815–1849), slowenischer Komponist
 Avgust Ipavec (* 1940), slowenisch-österreichischer Komponist
 Benjamin Ipavec (1829–1908), slowenischer Komponist und Mediziner
 Franc Ipavec (* 1776 in Gradac), Vater von Benjamin und Gustav Ipavec
 Gustav Ipavec (1831–1908), slowenischer Komponist und Mediziner
 Josip Ipavec (1873–1921), slowenischer Komponist und Mediziner